Magefeu est le titre d'un roman de Ed Greenwood, publié chez Fleuve noir et tiré du monde imaginaire des Royaumes oubliés.

Résumé 

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 1987
1987 en fantasy